Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1989 war das 38. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 16. April 1989 in Wijchen statt. Es war die achte Cadre-71/2-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Geschichte 
Erstmals fand in Wijchen eine Billard-EM mit 12 Teilnehmern aus 12 Ländern statt. Sieger wurde der erstmals an einer Cadre 71/2 EM teilnehmende Österreicher Stephan Horvath. Im Finale bezwang er seinen Klubkameraden in der deutschen Bundesliga vom BSV München, Wolfgang Zenkner, mit 250:168 in acht Aufnahmen. Dritter wurde das 21-jährige Supertalent aus Belgien Frédéric Caudron, der den Niederländer Harrie van de Ven im kleinen Finale bezwang. In der Gruppenphase waren die beiden noch die Gruppensieger. Der Titelverteidiger Fonsy Grethen wurde überraschend nur Fünfter.

Turniermodus 
Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten kamen ins Halbfinale. Die Plätze drei bis elf wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 250 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endrunde

Platzierungsspiel

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Wijchen